

Biografia 
Andrea nasce a Roma a fine anni 90. Nel 2015, dopo vari provini debutta sul grande schermo con il film  Banana, nello stesso anno esordisce in televisione nella serie TV È arrivata la felicità, nel ruolo di Umberto, il figlio del protagonista e partecipa alla serie web, spin off della serie principale, Come diventare popolari a scuola. L'anno successivo partecipa a vari spettacoli teatrali e musical. Nel 2018 ritorna sul set di È arrivata la felicità per registrare la seconda stagione. Nel 2020 partecipa alla serie televisiva Romulus. Nello stesso anno è nel cast del nuovo film di Stefano Mordini La scuola cattolica.

Filmografia

Cinema 
 Banana, regia di Andrea Jublin (2015)
 Ritorno al presente, regia di Toni Fornari e Andrea Maia (2021)
 La scuola cattolica, regia di Stefano Mordini (2021)

Televisione 
 È arrivata la felicità - fiction TV, 48 episodi (2015-2018)
 Romulus - serie TV, 3 episodi (2020)
 Boris - serie TV, 8 episodi (2022)

Webserie 
 Come diventare popolari a scuola - webserie (2015)

Note

Collegamenti esterni